Cap San Antonio ist der Name zweier Handelsschiffe:

 Cap San Antonio (1962), Schiff der Cap-San-Klasse (1961)
 Cap San Antonio (2014), Schiff der Cap-San-Klasse (2013)